Laodicea ist der Name folgender Titular(erz)bistümer:

 Titularerzbistum Laodicea in Syria (ital.: Laodicea di Siria), Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Laodicea in Syria per i Maroniti (ital.: Laodicea di Siria per i Maroniti), Titularbistum der katholischen Kirche
 Titularbistum Laodicea in Syria per i Melchiti (ital.: Laodicea di Siria per i Melchiti), Titularbistum der katholischen Kirche
 Titularbistum Laodicea ad Libanum, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularerzbistum Laodicea in Phrygia, Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Laodikeia, Latakia